Edward Montagu kan syfta på:
Sir Edward Montagu (omkring 1485–1556/1557) 
Sir Edward Montagu av Broughton Castle (1532–1601/1602)
Edward Montagu, 1:e baron Montagu av Boughton (1560–1644)
Edward Montagu, 2:e baron Montagu av Boughton (1616–1684)
Edward Montagu, 2:e earl av Manchester (1602–1671)
Edward Montagu, 1:e earl av Sandwich (1625–1672)
Edward Montagu, 2:e earl av Sandwich (1647–1688)
Edward Montagu, 3:e earl av Sandwich (1670–1729) 
Edward Montagu, viscount Hinchingbrooke (1692–1722) 

Edward Hussey-Montagu, 1:e earl Beaulieu (1721–1802)
Edward Montagu, 5:e baron Rokeby (1787–1847)
Edward Montagu, 8:e earl av Sandwich (1839–1916), konservativ politiker och författare
Edward Douglas-Scott-Montagu, 3:e baron Montagu av Beaulieu (född 1926)